Histon (eiwit), kleine structuureiwitten
 Histon (plaats), plaats in Engeland